Édouard Collineau (1810-1861), général français ;
 Alfred Collineau (1832-1864), médecin français.